Heidemühle oder Heidemühl steht für:

Orte:
 Heidemühle (Gemeinde Wöllersdorf-Steinabrückl), Ortsteil von Wöllersdorf-Steinabrückl, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich

 Heidemühl, seit 1945: Břehyně, Ortsteil von Doksy, Liberecký kraj, Tschechien
 Heidemühl, Kreis Schlochau, Westpreußen/Pommern,  seit 1945: Borowy Młyn (Lipnica), Powiat Bytowski, Woiwodschaft Pommern, Polen
 Heidemühle (auch: Heydemühle), Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Borowy Młyn (Nidzica), Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Heidemühl, Kreis Osterode, Ostpreußen, ab 1945: Młyn Borowy, untergegangener Ort im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Mühlen:
 Haidemühle, eine ehemalige Mühle und ein Kulturdenkmal in Lichtenhain, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen, siehe Liste der Kulturdenkmale in Lichtenhain (Sebnitz)
 Heidemühle (Dresden), eine ehemalige Mühle in Dresden, Sachsen
 Heidemühle, eine Ausflugsgaststätte bei Karsdorf, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen, siehe Dippoldiswalder Heide
 Heidemühle, eine ehemalige Mühle bei Annaburg, Landkreis Wittenberg, Sachsen-Anhalt, siehe Zschernick
 Heidemühle (Dahmetal), ein Wohnplatz und eine ehemalige Mühle in der Gemeinde Dahmetal, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg

Siehe auch:
 Haidemühl
 Haidmühl
 Haidmühle (Begriffsklärung)
 Heidelmühle
 Heidemühlen
 Heidenmühle
 Heidermühle
 Heidmühle (Begriffsklärung)
 Heidmühlen
 Heidmüller
 Heitmüller